Налоговое право Европейского союза — совокупность правовых норм отдельных положений Договора о Европейском союзе (первичное право), а также актов институтов Европейского союза, принятых в рамках их компетенции и полномочий в Европейском сообществе (вторичное право), а также практика Суда Европейского союза и Суда первой инстанции в сфере налоговой политики ЕС.

Налоговое право Европейского союза — особая отрасль права Европейского союза. Налоговое право Европейского союза отражает действительные интеграционные процессы и не распространяется на национальное и международное право третьих стран европейского континента, которые не вовлечены в интеграционные процессы (например, Норвегия, Швейцария или Лихтенштейн).

Налоговая политика Европейского союза 
Налоговая политика Европейского союза — система мер, проводимых институтами и органами Европейского союза, а также его государствами-членами, с целью гармонизации налогового законодательства государств-членов для устранения налоговых барьеров на внутреннем рынке Европейского союза, обеспечении реализации основных свобод, предусмотренных Договором о Европейском союзе (свобод движения товаров, лиц, услуг и капиталов), недопущении недобросовестной и пагубной налоговой конкуренции юрисдикций государств-членов, недопущение налоговой дискриминации на внутреннем рынке, выработки новых принципов и механизмов устранения двойного налогообложения, а также обеспечение борьбы с налоговыми правонарушениями.
В Договоре о Европейском союза налоговая политика Европейского союза в отдельный вид не выделена, но является важнейшим направлением как внутренней, так и  политики Европейского союза.

Источники налогового права Европейского союза 
К основным источникам налогового права Европейского союза (ранее до 2010 года — Европейского сообщества) относятся:
 Учредительные акты союза, в частности положения Договора об учреждении Европейского союза (ранее именовавшееся Европейским сообществом, а до этого — Европейским экономическим сообществом), подписанным в Риме в 1957 году.
 Регламенты (близки по форме к конституционному закону, имеют прямое действие, и подлежат точному и безусловному применению на территории всех государств-членов)
 Директивы (более гибкая форма нормативного правового акта, является основным инструментом гармонизации права в ЕС, она устанавливает преимущественно конечные цели и параметры, одновременно оставляя государствам-членам способы и механизмы их достижения)
 Решения (как правило, являются нормативными правовыми актами индивидуального применения, в отношении конкретного государства-члена, или в отношении установления сроков введения акта ЕС, и т. д.)
 Заключения (не имеют обязательного характера для государств-членов)
 Рекомендации (не имеют обязательного характера для государств-членов)

Рядом положений Договора предусмотрены возможности для институтов Европейского союза принимать нормативные правовые акты в сфере налогообложения обязательные для государств-членов.

Значительную часть налогового права Европейского союза занимает практика Суда Европейского союза по вопросам запрета дискриминации налогообложения резидентов и нерезидентов государств — членов Европейского союза, нарушений и ограничений свободы учреждения (ст. 43, Директивы 434 о налогообложении процедур по реорганизации и 435 по налогообложению материнских и дочерних компаний), свободы передвижения капитала (ст. 56), нарушений и несоответствия законодательства об НДС (директива 112 об общей системе НДС), а также отдельные вопросы запрета оказания государственной помощи (ст. 88).

К судебной практике ЕС относятся:
 Решения Суда ЕС
 Решения Суда первой инстанции

Территориальная сфера действия налогового права Европейского союза 
Территория применения норм налогового права Европейского союза в сфере косвенного налогообложения ограничена европейской материковой территорией её государств-членов, за некоторым исключением (например, в Гибралтаре отсутствует НДС).

Нормы налогового права Европейского союза в сфере прямого налогообложения применяются на всей географической территории государств-членов Европейского союза и их ассоциированных и зависимых территориях (например, на Британских виргинских островах, на Каймановых островах применяется Директива 48 «О налогообложении сбережений»).

Место налогового права ЕС в системе права 

Налоговое право ЕС занимает место между международным налоговым правом и национальным налоговым правом. Вместе с этим, международные обязательства и национальное налоговое законодательство государств-членов не должны нарушать положений налогового права Европейского союза.

История понятия в СНГ 

Основоположником описания данной отрасли в России является Г. П. Толстопятенко, который в 2001 году высказал мнение о существовании отрасли, названной им «Европейское налоговое право».

Понятие «налоговое право Европейского сообщества» предложено А. С. Захаровым, юристом-исследователем международного налогового права. По его мнению, следует разделять понятия «налоговое право Европейского сообщества» и «Европейское налоговое право», которое является больше собирательным, имеет иное правовое содержание и более широкую область охвата.

После вступления в силу с 1 декабря 2009 года Лиссабонского договора налоговое право ЕС стало означать именно налоговое право Европейского союза.

Будущие налоги ЕС 
28 сентября 2011 года Европейская комиссия вышла в Совет с предложением о гармонизации в ЕС налога на финансовые операции. Поступления от такого налога должны заложить основу финансовой безопасности от будущих финансовых кризисов.

Примечания

Источники 

 Г. П. Толстопятенко, Европейское налоговое право, Норма, М. 2001
 Г. П. Толстопятенко, Налоговое право ЕС: учебное пособие, Издательство Института международных отношений Киевского национального университета, Киев. 2004 
  А. С. Захаров, Налоговое право Европейского союза: действующие директивы ЕС в сфере прямого налогообложения, Волтерс Клувер, М. 2006 
  А. С. Захаров, Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы, Волтерс Клувер, М. 2010 
 А. С. Захаров. Становление системы налогового права ЕС, автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н., М. 2010
 Заключение Целевой группы CFE ECJ о концепции злоупотребления в европейском праве, на основании решений Европейского суда в области налогового права.
 C. К. Лещенко, Сближение налоговых систем государств-членов Европейского Союза, Університетськи наукові записки, 2007, № 2 (22)
 Б. Сорэ, Налоговая политика в Европейском Союзе, ЕВРОПА, Журнал Европейского Союза № 26, март, 2003 
 М.И. Клементьев, Актуальные вопросы регулирования налогообложения в ЕС, Журнал "Аудитор" № 2 2003,
 А.И. Погорлецкий, Налоговые аспекты расширения Европейского Союза, 2005 Вестник Санкт-Петербургского Университета Сер. 5. Вып. 1
 Н. Бирюкова, Необходимость НДС, вызвавшая его появление и применение в ЕС
 А. А. Наку, Гармонизация права России и Европейского Союза в сфере таможенного регулирования, М. 2005
 А. А. Наку, Таможенное право ЕС. Учебное пособие, М. 2001
 А. А. Наку, Таможенное право ЕС. Учебное пособие, М. 2003
 А. С. Захаров, Apple раздора, РБК, 9 сентября 2016 года
 А. С. Захаров, П. А. Калиниченко, Вправе ли Еврокомиссия требовать от Apple доплаты налогов, Forbes, 5 сентября 2016 года

Налоговое право
Экономика Европейского союза
Право Европейского союза